Кубок Інтертото 1976 () — 16-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 44 клуби з 12 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став польський «Відзев» (Лодзь), який єдиним виграв усі 6 ігор групи.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, в турнірі не брали участь команди з Нідерландів, натомість вперше зіграли представники Ізраїлю та Норвегії. В результаті 44 команди були поділені на 11 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Група 11

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1976—1977
 Кубок володарів кубків 1976—1977
 Кубок УЄФА 1976—1977

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1976 у футболі